Levec steht für:

 Levec (Žalec), Ort in Žalec, Slowenien
 Fran Levec (1846–1916), slowenischer Literaturhistoriker und Schriftsteller